Spirotropis, genre de mollusques gastéropodes de la famille des Drilliidae.
 Spirotropis, genre de plantes dicotylédones de la famille des Fabaceae.